4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

 Старшинство — 17 мая 1797 г.
 Полковой праздник — 29 июня.
 Штаб-квартира — Москва.

История 

 29 ноября 1796 — сформирован из 4-го батальона Финляндского егерского корпуса как 2-й егерский батальон.
 17 мая 1797 — 2-й егерский полк.
 31 октября 1798 — Егерский генерал-майора Михельсона 2-го полк.
 7 марта 1800 — в состав полка вошёл егерский генерал-майора Сутгофа полк (бывший 1-й Егерский полк, сформированный из 1-го батальона Финляндского егерского корпуса).
 10 августа 1800 — Егерский полковника Штедера полк.
 4 сентября 1800 — Егерский генерал-майора Михельсона 2-го полк.
 29 марта 1801 — 1-й егерский полк.
 1806 — определён во 2-ю пехотную дивизию.
 1808—1809 — участвовал в русско-шведской войне.
 Марта 1811 — 2-я пехотная дивизия переименована в 11-ю пехотную дивизию.
 1812 — участвовал в Отечественной войне. Оба действующих батальона полка состояли в 1-й Западной армии, 4-м корпусе генерал-лейтенанта А. И. Остерман-Толстого, в 11-й пехотной дивизии. Сражался под Тарутиным, гнал неприятеля до Вязьмы, освобождал Дорогобуж, одержал победу у Соловьёвой горы.
 Во время Бородинского сражения отличился в контратаке против дивизии Дельзона. Командир полка М. И. Карпенков был сильно контужен. За проявленное геройство произведён в генерал-майоры.

В шесть часов утра замечено движение в неприятельских войсках против правого нашего крыла, и вскоре началась атака на село Бородино. Впереди его гвардейского егерского полка баталион, содержавший передовые посты, опрокинут, и менее, нежели в полчаса, весь полк в замешательстве отброшен до моста чрез речку Колочу, и по левому её берегу рассыпали стрелки его во множестве. Стоявший против моста 1-й егерский полк стремительно бросился вперед, обратил неприятеля и пропустил гвардейских егерей, которые тотчас отосланы в свою дивизию. Опасно было положение 1-го егерского полка, отдаленного от прочих войск, почему приказано командиру оного, не занимая села Бородина, отойти за речку и сжечь мост

Часть корпуса французов прорвалась через реку Колочу, захватив мост, овладела переправой. И тогда в атаку с развернутыми знаменами ринулся 1-й егерский полк. Возглавлял наступление батальон Петрова. В штыковом ударе была истреблена вся неприятельская колонна. Егерский полк ворвался в село Бородино. Прискакавший на линию огня Ермолов, отдал приказ — «не увлекаться», не заходить в лавину неприятельскую, как в ловушку, а уничтожить мост и закрепиться 

 1813—1814 — участвовал в заграничных походах.
 3 апреля 1814 — 1-й гренадерский егерский полк.
 Март 1814 — вступил в Париж.
 30 август 1815 — 1-й карабинерный полк.
 1831 — Польский поход.
 6 октября 1831 — присоединён 1-й батальон расформированного за участие в Польском бунте Несвижского карабинерного полка (учреждённого в 1817 г. как карабинерный полк Отдельного Литовского корпуса).
 28 января 1833 — присоединена половина Карабинерного генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полка (сформированого в 1797 г.) и назван Карабинерным генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полком.
 17 апреля 1856 — Гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полк.
 19 марта 1857 — Несвижский гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полк.
 25 марта 1864 — назван 4-м гренадерским Несвижским генерал-фельдмаршала князя Барклай-де-Толли полком.
 1877—1878 — Русско-турецкая война.
 18 июля 1914 — выделил 1 батальон для сформирования 212-го пехотного Романовского полка.
 1914—1918 — участвовал в Первой мировой войне.
 12 марта 1918 — приказом № 41 по Гренадерскому корпусу все части корпуса были расформированы.

Знаки отличия 

 Полковой знамя Георгиевское с надписями: «За взятие приступом Варшавы 25 и 26 Августа 1831 г., за 20 Сентября и взятие Карса 6 Ноября 1877 г.» и «1797-1897», с Александровской юбилейной лентой. Высочайшие грамоты от 20.10.1832 г., 26.11.1878 г., 17.05.1897 г.
 Две Георгиевские трубы с надписью: «За отличие в течение кампании 1807 г. против Французов», пожалованные 1-му егерскому полку 1.04.1808 г.
 Две Георгиевские трубы с надписью: «За отличие в течение кампании 1807 г. против Французов», пожалованные 3-му егерскому полку 1.04.1808 г.
 Две Георгиевские трубы с надписью: «За взятие Карса 6 Ноября 1877 г.», пожалованные полку 13.10.1878 г. Высочайшая грамота от 26.11.1878 г.
 Поход за военное отличие, пожалованный 3-му егерскому полку, за отличие в войну со Швецией 1808-09 гг. — во всех 4-х батальонах.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.», пожалованные 6.12.1831 г. карабинерному князя Барклая-де-Толли полку — во всех 4-х батальонах (1-й егерский полк имел знаки с надписью: «За отличие», пожалованные 13.04.1813 г. за войну 1812 г., при переформировании полка в 1833 г. повелено иметь всем батальона одинаковые знаки за Варшаву).
 Высочайшим приказом 14 февраля 1911 года на знаки отличия присвоена новая надпись во всех 4-х батальонах: «За отличие в 1812 году и за Варшаву 25 и 26 Августа 1831 года»

Нагрудный знак 

Утверждён 15 мая 1912 года.

Крест по форме Георгиевского, с ободком. На концах его вензеля Императоров Павла I, Николая II и юбилейные даты: «1797-1897». В центре оксидированная граната с буквой «Н» (отличительная буква Несвижского полка). Гранату обрамляет венок, перевитый Георгиевской лентой. Крест предположительно чёрной эмали (скорее всего зелёной эмали). Знак золотой (либо серебряный с позолотой).

Командиры полка 
 17.05.1797 — 17.01.1799 — подполковник (с 08.10.1797 полковник, с 05.10.1798 генерал-майор) Михельсон, Михаил Николаевич
 15.06.1803 — 15.01.1804 — полковник Миллер
 15.01.1804 — 24.08.1806 — полковник Козлов, Павел
 16.08.1811 — 01.09.1814 —  полковник (с 21.11.1812 генерал-майор) Карпенко, Моисей Иванович
 31.12.1815 — 03.04.1818 — полковник Ралль, Фёдор Фёдорович
 03.04.1818 — 19.03.1820 — полковник Стюрлер, Николай Карлович
 19.03.1820 — 20.05.1826 — полковник Леонтьев, Николай Ильич
 02.06.1826 — 11.12.1831 — подполковник (с 14.09.1827 полковник) Томиловский, Василий Матвеевич
 11.12.1831 — 28.01.1832 — полковник Чеботарёв, Михаил Васильевич
 28.01.1832 — 07.06.1841 —  полковник (с 06.12.1840 генерал-майор) Самарин, Василий Максимович
06.07.1841 — 25.10.1842 — полковник Майборода, Аркадий Иванович
25.10.1842 — 09.12.1842 — полковник Столповский, Александр Петрович
09.12.1842 — 26.03.1848 — полковник (с 06.12.1847 генерал-майор) барон Корф, Павел Иванович
26.03.1848 — 19.04.1853 — полковник (с 06.12.1851 генерал-майор) Мясоедов, Николай Иванович
 19.04.1853 — 26.01.1855 — полковник Кушелев, Сергей Егорович
26.01.1855 — 23.11.1855 — полковник фон Пост, Карл Иванович
 хх.хх.1855 — хх.хх.1859 — полковник фон Ден, Андрей Ефимович
 09.11.1859 — 01.03.1862 — полковник Никитин, Александр Павлович
01.03.1862 — 1865/1866 — полковник Казимирский, Станислав Осипович
 1865/1866 — 30.08.1867 — флигель-адъютант, полковник Янковский, Людвиг Антонович
 хх.хх.1867 — 26.11.1873 — полковник Мердер, Павел Карлович
 26.11.1873 — 01.11.1876 — полковник Бискупский, Константин Ксаверьевич
 02.11.1876 — 28.03.1879 — полковник Цеймерн, Николай Максимович
 28.03.1879 — 23.09.1879 — полковник Чайковский, Митрофан Петрович
 27.09.1879 — 30.08.1880 — полковник Анчутин, Пётр Николаевич
 30.08.1880 — 18.12.1888 — полковник Кислинский, Орест Михайлович
18.12.1888 — 09.12.1890 — полковник Пенский, Владимир Васильевич
 14.01.1891 — 24.10.1895 — полковник Левенталь, Иван Фёдорович
 31.10.1899 — 20.09.1901 — полковник Перекрестов, Андрей Александрович
 08.10.1901 — 22.02.1904 — полковник Горбатовский, Владимир Николаевич
 15.03.1904 — 18.05.1907 — полковник (с 1906 генерал-майор) Погорелов, Пётр Иванович
 28.05.1907 — 10.11.1911 — полковник фон Колен, Константин Константинович
 10.11.1911 — 15.08.1914 — полковник Герцык, Николай Антонович
 15.08.1914 — 25.04.1915 — полковник (с 1915 генерал-майор) Тяжельников, Михаил Иванович
 25.04.1915 — 31.03.1917 — полковник Гондель, Владимир Карлович
 10.04.1917 — хх.хх.хххх — Шервашидзе, Михаил Леванович

Шефы полка 

 17.01.1799-10.08.1800 — Михельсон 2-й
 10.08.1800-04.09.1800 — Штедер, Иван Иванович
 04.09.1800-11.11.1802 — Михельсон 2-й
 11.11.1802-31.12.1806 — Давыдовский, Яков Яковлевич 1-й
 15.01.1807-14.09.1807 — барон Розен, Григорий Владимирович
 19.10.1810-22.07.1811 — Карпенко, Моисей Иванович
 22.07.1811-01.09.1814 — принц Гольштейн-Ольденбургский, Август Павел Фридрих
 17.08.1826 — пожаловано вечное шефство Барклай-де-Толли, Михаил Богданович

Известные люди, служившие в полку 
 В годы Первой мировой войны в полку проходил службу и командовал ротой поручик Михаил Фёдорович Лукин, будущий Герой России (посмертно, за подвиги в ходе Великой Отечественной войны).
 Дубровский, Василий Иванович — генерал-майор.
 Полешко, Степан Григорьевич — генерал-лейтенант, начальник 2-й гренадерской дивизии, участник Отечественной войны 1812 года.
 Егоров, Александр Ильич — в 1901 году был зачислен вольноопределяющимся.
 Опякин, Павел Прокофьевич — в 1917 году воевал под Барановичами в составе штурмового батальона полка.

Дислокация полка 
 г. Москва, Хамовнический плац, Хамовнические казармы.

Источники 
 Станкович П. И. Краткая история 4-го гренадерского Несвижского… полка. — М.: Тип. Вильде, 1889.
 Положение об офицерских собраниях с добавлениями частных правил Офицерского собрания 4-го гренадерского Несвижского полка. — М., 1899. — 35 с.
 Юрасов А. И. Краткая история 4-го гренадерского Несвижского генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полка. — М.: Печатня А. И. Снегирёвой, 1907. — 30 с. с порт.

Примечания

Ссылки 
 Русская императорская армия 
 Александр Подмазо. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1855)» 
  Г. А. Готовцев. «ЛЕТУЧИЙ» ОТРЯД И 1-Й ЕГЕРСКИЙ ПОЛК
 Полковой знак

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1797 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году